Сент-Этье́н-де-Мор (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мор. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15184.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 140 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 30 км к юго-западу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 751 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 435 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 307 были экономически активными, 128 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 307 активных работали 296 человек (150 мужчин и 146 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 128 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 74 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь